

Cinema 
 The Living Dead – film del 1914 diretto da Charles Brabin

Musica 
 The Living Dead – album dei Bump of Chicken del 2000
 The Living Dead – album di Paul Di'Anno del 2006
 The Living Dead – album dei Grave Digger del 2018